Бе́сси Ку́пер (; 26 августа 1896 — 4 декабря 2012) — американская долгожительница, старейший житель Земли с 21 июня 2011 года до 4 декабря 2012 года, после смерти Марии Гомес Валентин. С 4 декабря старейшим жителем Земли стала 115-летняя Дина Манфредини, американка итальянского происхождения.

Биография 
Родилась 26 августа 1896 года в штате Теннесси (Салливан-Каунти). Девичья фамилия — Бpayн (). Была третьим ребёнком из восьми у её родителей.

Она окончила школу East Tennessee Normal School и была учительницей в её родном штате Теннесси до переезда в штат Джорджия. Преподавала в школе Between School (Бэтуин, Джорджия). В 1924 году в возрасте 28 лет вышла замуж за Лютера Купера, в 1929 году родила первого сына, а в 1963 году овдовела. В последнее время Купер проживала в Монро (штат Джорджия) в доме для престарелых при медицинском центре Walton Regional Medical Center.

19 января 2009 года Бесси стала старейшей жительницей штата Джорджия, а 31 января 2011 года после смерти американской долгожительницы Юнис Сэнборн Купер стала старейшей подтвержденной жительницей США.

В день её 115-летия у Бесси было 4 детей, 12 внуков, 15 правнуков и 1 праправнук.

Бесси Купер умерла 4 декабря 2012 года в возрасте 116 лет 100 дней в доме престарелых города Монро, штат Джорджия, США. Незадолго до смерти она заразилась желудочной инфекцией.

Факты 

 Она ошибочно считалась старейшим жителем Земли в период с 31 января по 18 мая 2011 года, когда была полностью верифицирована бразильская долгожительница Мария Гомес Валентин, родившаяся 9 июля 1896 года.
 Согласно книге рекордов Гиннесса, Бесси Купер стала третьей долгожительницей в мире, которая когда-либо была ошибочно определена как старейшая женщина планеты (после Хендрикье ван Андел-Схиппер и Юнис Сэнборн), и первой, которая вернула себе этот статус, пережив более старшую конкурентку.
 С 2 декабря 2011 года Бесси Купер после смерти японской долгожительницы Тиёно Хасэгавы оставалась последним живущим человеком 1896 года рождения.
 26 августа 2012 года Бесси Купер стала восьмым в истории человеком, бесспорно достигшим возраста 116 лет.
 На момент смерти была 6-ым (с учетом оспоренного возраста Люси Ханны) из когда-либо живших старейших женщин мира, 9 лет спустя, в декабре 2021 года, занимает 19-ую строчку в рейтинге когда-либо живших старейших женщин мира.

См. также 
 Список старейших женщин

Примечания 

Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Стопятнадцатилетние долгожительницы США
Педагоги по алфавиту
Педагоги США
Педагоги XX века
Выпускники Государственного университета Восточного Теннесси